

Antropologia 
 Marri – popolazione di lingua beluci che abita nel nordest del Belucistan

Persone 
 Germano Marri – politico italiano
 Italo Marri – politico italiano
 Jaralla Al-Marri – calciatore qatariota, attaccante